{{Info/Gênero musical|nome=Rap Geek|cor fundo=blue|cor título=white|imagem=|imagem_tamanho=|imagem_legenda=|origens estilísticas=Hip Hop música eletrônicatrap|contexto cultural=Início dos anos 2010 no Brasil|instrumentos=|popularidade=Desde do meio dos anos 2010|derivações=|subgêneros=|gêneros fusão=|cenas regionais=|outros tópicos=}}
O Rap Geek é um subgénero do rap focado no universo geek. É responsável por bilhões de visualizações e reproduções em plataformas digitais de streaming, como Youtube e Spotify''.
Atualmente se existem muitos Rappers Geek no Brasil, como 7 Minutoz, Enygma, anirap, Basara, entre outros.
Rap